Юнас Петтер Берггрен (), родился 21 марта 1967 года в Гётеборге, Швеция — шведский музыкант, один из основателей шведской поп-группы Ace of Base вместе с Ульфом Экбергом, Линн Берггрен и Йенни Берггрен. Стал увлекаться музыкой, когда ему было 10 лет, благодаря своему отцу.

Вклад в группу Ace of Base

Вокал 
Его голос можно услышать в следующих песнях:
 «Beautiful Life»
 «Happy Nation»
 «Waiting for Magic»
 «Fashion Party»
 «You and I»
 «Da Capo»

Автор и продюсер 
Он написал и спродюсировал практически все композиции группы, кроме песен :
 «Cruel Summer» (кавер на песню группы Bananarama)
 «Don’t Turn Around» (кавер на песню группы Aswad)
 «Everytime It Rains» (авторы — Рик Ноуэлс, Билли Стайнберг, Мария Видаль)
 «Don’t Go Away» (авторы — Ульф Экберг и Джон Баллард)
 «Experience Pearls» (автор — Йенни Берггрен)
 «He Decides» (автор — Йенни Берггрен)
 «I Pray» (авторы — Ульф Экберг и Джон Баллард)
 «Just 'N' Image» (автор — Линн Берггрен)
 «Strange Ways» (автор — Линн Берггрен)
 «Perfect World» (автор — Ульф Экберг)
 «Ravine» (автор — Йенни Берггрен)
 «Que Sera» (авторы — Ульф Экберг, Джон Баллард, Stonestream)
 «Wave Wet Sand» (автор — Йенни Берггрен)
 «Whispers In Blindness» (автор — Линн Берггрен)
 «Wonderful Life» (кавер на песню группы Black)

Работа с другими коллективами 
В ходе творческой карьеры Юнас также работал с DJ Bobo, Army of Lovers, E-Type и Мее.

Юнас был также продюсером и композитором альбома «Pride» шведской поп-группы Yaki-Da.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Ace of Base

Певцы и певицы Швеции
Поп-музыканты Швеции
Музыканты Ace of Base